Neilonela excisa är en musselart som först beskrevs av Philippi 1841.  Neilonela excisa ingår i släktet Neilonela och familjen Malletiidae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Musslor
excisa